|-
| 172701 - || || 19 de gener de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 172702 - || || 18 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 172703 - || || 18 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 172704 - || || 19 de gener de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172705 - || || 19 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172706 - || || 19 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172707 - || || 22 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172708 - || || 21 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172709 - || || 21 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172710 - || || 21 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172711 - || || 22 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172712 - || || 23 de gener de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172713 - || || 21 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172714 - || || 22 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172715 - || || 24 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172716 - || || 22 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172717 - || || 26 de gener de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172718 - || || 28 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172719 - || || 23 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172720 - || || 28 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172721 - || || 28 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172722 - || || 31 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172723 - || || 28 de gener de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 172724 - || || 29 de gener de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 172725 - || || 24 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172726 - || || 29 de gener de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172727 - || || 29 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172728 - || || 30 de gener de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 172729 - || || 30 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172730 - || || 31 de gener de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172731 - || || 31 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172732 - || || 31 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172733 - || || 18 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172734 Giansimon || || 10 de febrer de 2004 || San Marcello || San Marcello
|-
| 172735 - || || 9 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 172736 - || || 10 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 172737 - || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172738 - || || 11 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 172739 - || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172740 - || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172741 - || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172742 - || || 15 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172743 - || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172744 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 172745 - || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172746 - || || 14 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172747 - || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172748 - || || 12 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 172749 - || || 14 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172750 - || || 14 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172751 - || || 15 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 172752 - || || 15 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172753 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 172754 - || 2004 DM || 16 de febrer de 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 172755 - || || 16 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172756 - || || 17 de febrer de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 172757 - || || 16 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 172758 - || || 18 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172759 - || || 18 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 172760 - || || 18 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 172761 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172762 - || || 22 de febrer de 2004 || Great Shefford || Great Shefford
|-
| 172763 - || || 18 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172764 - || || 23 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172765 - || || 23 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172766 - || || 22 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172767 - || || 26 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172768 - || || 26 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172769 - || || 17 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172770 - || || 9 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 172771 - || || 10 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 172772 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 172773 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 172774 - || || 15 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 172775 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 172776 - || || 14 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 172777 - || || 15 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 172778 - || || 14 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172779 - || || 14 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172780 - || || 14 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172781 - || || 14 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 172782 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172783 - || || 14 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172784 - || || 14 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 172785 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 172786 - || || 16 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 172787 - || || 16 de març de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 172788 - || || 23 de març de 2004 || Goodricke-Pigott || Goodricke-Pigott
|-
| 172789 - || || 30 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172790 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172791 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172792 - || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172793 - || || 18 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172794 - || || 18 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172795 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172796 - || || 22 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172797 - || || 23 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 172798 - || || 23 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172799 - || || 26 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172800 - || || 26 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
|}

2